Miejscowości w USA:
 Okoboji – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
Gminy w USA:
 Okoboji (ang. Okoboji Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson